Чжан Синь:

 Чжан Синь (фристайлистка) (род. 1985) — китайская фристайлистка.
 Чжан Синь (стрелок) — китайский стрелок (пистолет, 50 метров).
 Чжан Синь (кинооператор) — китайский кинооператор.
 Чжан Синь (легкоатлет) — китайский легкоатлет.
 Чжан Синь (футболистка) (род. 1992) — китайская футболистка.